Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Иордании.

Из 80 указанных в таблице видов, 2 находятся под угрозой исчезновения, 11 являются уязвимыми, 7 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Природа Иордании